Carl-Heinz Mahlmann (1907-1965), footballeur international allemand
 Paul Mahlmann (1892–1963), général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 La ligne Mahlmann, une ligne de défense qu'il organisa en Normandie
 Oceana Mahlmann, de son nom d'artiste Oceana, (née en 1982), chanteuse allemande